Danny (piłkarz) – piłkarz portugalski
 Danny – szwedzki piosenkarz

Osoby noszące imię Danny

Aktorzy i filmowcy 
 Danny Aiello – amerykański aktor
 Danny Boyle – angielski reżyser i producent filmowy
 Danny Comden – amerykański aktor i komik
 Danny Denzongpa – bollywoodzki aktor
 Danny DeVito – amerykański aktor, producent i reżyser
 Danny Dyer – brytyjski aktor
 Danny Glover – amerykański aktor, producent filmowy i reżyser
 Danny Hassel – amerykański aktor
 Danny John-Jules – brytyjski aktor, tancerz i piosenkarz
 Danny Kaye – amerykański aktor filmowy i piosenkarz
 Danny Keough – amerykański aktor i piosenkarz
 Danny Lee Clark – japoński aktor, scenarzysta, reżyser i producent
 Danny Masterson – amerykański aktor
 Danny Nucci – amerykański aktor
 Danny Pino – amerykański aktor
 Danny Pintauro – amerykański aktor
 Danny Quinn – włoski aktor
 Danny Strong – amerykański aktor
 Danny Trejo – amerykański aktor

Muzycy 
 Danny Boy – raper
 Danny Carey – amerykański perkusista, członek zespołu Tool
 Danny Cummings – angielski perkusista
 Danny Elfman – muzyk
 Danny Hyde – eksperymentalny muzyk i uznany twórca remiksów
 Danny Jones – brytyjski gitarzysta
 Danny Lohner – industrialny muzyk, multiinstrumentalista
 Danny Tenaglia – amerykański DJ i producent muzyczny
 Danny Williams (muzyk) – południowoafrykański piosenkarz
 Danny Williamson – brytyjski muzyk
 Danny Wood – jeden z członków grupy New Kids on the Block
 Danny Worsnop – wokalista zespołu Asking Alexandria

Sportowcy 
 Danny Ainge – amerykański koszykarz
 Danny Blanchflower – północnoirlandzki piłkarz
 Danny Blind – holenderski piłkarz
 Danny Boffin – belgijski piłkarz
 Danny Buijs – piłkarz holenderski
 Danny Califf – piłkarz amerykański
 Danny Collins – angielski piłkarz
 Danny Ecker – niemiecki lekkoatleta
 Danny Everett – amerykański lekkoatleta
 Danny Fonseca – piłkarz kostarykański
 Danny Gabbidon – walijski piłkarz
 Danny Granger – amerykański koszykarz
 Danny Green (bokser) – australijski bokser
 Danny Green (koszykarz) – amerykański koszykarz
 Danny Guthrie – angielski piłkarz
 Danny Hay – piłkarz nowozelandzki
 Danny Higginbotham – angielski piłkarz
 Danny Kass – amerykański snowboardzista
 Danny Koevermans – holenderski piłkarz
 Danny Lloyd – amerykański aktor
 Danny McFarlane – jamajski lekkoatleta
 Danny Mills – angielski piłkarz
 Danny Murphy – angielski piłkarz
 Danny Nelissen – holenderski kolarz szosowy
 Danny Ortiz – piłkarz gwatemalski
 Danny Queck – niemiecki skoczek narciarski
 Danny Rose – angielski piłkarz
 Danny Shittu – piłkarz nigeryjski
 Danny Simpson – angielski piłkarz
 Danny Sonner – angielski piłkarz
 Danny Szetela – amerykański piłkarz polskiego pochodzenia
 Danny Way – skater amerykański
 Danny Welbeck – angielski piłkarz
 Danny Williams – brytyjski bokser
 Danny Wilson – szkocki piłkarz
 Danny Wintjens – holenderski piłkarz

Postacie fikcyjne 
 Danny Pickett – postać fikcyjna z serialu Zagubieni
 Danny Shea – fikcyjna postać z powieści Zemsta ojca chrzestnego
 Danny Torrance – fikcyjna postać z powieści Stephena Kinga Lśnienie
Danny (Miłosie) – lider w serialu Fineasz i Ferb

Pozostali 
 Danny Alexander – brytyjski polityk
 Danny Antonucci – animator
 Danny Fiszman – diler diamentów i dyrektor Arsenalu Londyn
 Danny Philip – salomoński polityk i dyplomata
 Danny Pieters – belgijski i flamandzki polityk oraz prawnik
 Danny Roberts – amerykańska osobowość medialna, rzadziej model oraz aktor
 Danny Rolling – amerykański seryjny morderca i gwałciciel
 Danny Sugerman – jeden z menedżerów grupy The Doors
 Danny Williams – ujednoznacznienie

Filmy 
 Danny Phantom – amerykański serial animowany
 Danny Rose z Broadwayu – amerykańska komedia filmowa
 Danny The Dog – film akcji, thriller nakręcony w 2005 roku przez Louisa Leterriera